12,7 cm SKC/34 — 128-миллиметровое корабельное артиллерийское орудие, разработанное и производившееся в Германии. Состояло на вооружении Кригсмарине. Было разработано специально для эскадренных миноносцев. Устанавливалось на эсминцах типов 1934, 1936, «Василевс Георгиос» и 1936B. Применялось в одиночных щитовых установках. Использовалось во Второй мировой войне.

Реальный калибр орудия С/34 составлял 128 мм, длина ствола — 45 калибров. Оно имело лейнированный ствол с вертикальным скользящим затвором, гидравлический откатный механизм и два пружинных накатника. Дальность стрельбы 28 кг снарядом достигала 94 кабельтова.

Примечания

Ссылки 
12.7 cm/45 SK C/34

Литература 

 

Корабельная артиллерия среднего калибра
Артиллерия калибра 128 мм
Корабельная артиллерия Германии
Артиллерия Германии периода Второй мировой войны